TV Liberal Paragominas é uma microgeradora de televisão brasileira com sede em Paragominas, PA. Opera no canal 8 VHF e é afiliada à Rede Globo. As matérias feitas na emissora são enviadas para a TV Liberal de Belém, porém a emissora não produz programas locais desde 2006.

Ligações Externas

Ver também 
 Rede Liberal
 Rede Globo

Liberal Paragominas
Liberal Paragominas
Paragominas